Список динозавров Южной Америки включает роды нептичьих динозавров, чьи ископаемые остатки были найдены в Южной Америке.

Список динозавров

{| class="sortable wikitable"
! Название !! Период !! Питание !! Примечание
|-
| Abelisaurus || Cretaceous        || хищник || —
|-
| Achillesaurus || Меловой || хищник || —
|-
| Adamantisaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Adeopapposaurus || Юрский || растительноядный || —
|-
| Aeolosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Aerosteon || Меловой || хищники || —
|-
| Agustinia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Alvarezsaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Amargasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Amargatitanis || Меловой || растительноядный || —
|-
| Amazonsaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Amygdalodon || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Anabisetia || Меловой || растительноядный || —
|-
| Andesaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Angaturama || Меловой || хищники || —
|-
| Aniksosaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Antarctosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Argentinosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Argyrosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Aucasaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Austroraptor || Меловой || хищники || —
|-
| Barrosasaurus|| Меловой || растительноядный ||—
|-
| Baurutitan || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Bayosaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Bonatitan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Bonitasaura || Меловой || растительноядный || —
|-
| Brachytrachelopan || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Buitreraptor || Меловой || хищники || —
|-
| Campylodoniscus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Carnotaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Cathartesaura || Меловой || растительноядный || —
|-
| Chubutisaurus || Меловой || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe" 
| Clasmodosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Coloradisaurus || Triassic || растительноядный || —
|-
| Condorraptor || Jurassic || хищники || —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Domeykosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Ekrixinatosaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Eoraptor || Triassic || хищники /всеядные || Самый древний из теропод.
|-
| Epachthosaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Futalognkosaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Gasparinisaura || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Genyodectes || Меловой || хищники || —
|-
| Giganotosaurus || Меловой || хищники || -
|-
| Gondwanatitan || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Guaibasaurus || Меловой || ? || —
|-
| Herrerasaurus || Triassic || хищники || —
|-
| Ilokelesia || Меловой || хищники || —
|-
| Irritator || Меловой || хищники || возможно синоним рода Angaturama
|-
| Kritosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Laplatasaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Lessemsaurus || Triassic || растительноядный|| —
|-
| Ligabueino || Меловой || хищники || —
|-
| Ligabuesaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Limaysaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Loncosaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Macrogryphosaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Malarguesaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Mapusaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Maxakalisaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Megaraptor || Меловой || хищники || —
|-
| Mendozasaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Mirischia || Меловой || хищники || —
|-
| Mussaurus || Triassic || растительноядный|| —
|-
| Muyelensaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Neuquenraptor || Меловой || хищники || —
|-
| Neuquensaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Noasaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Nopcsaspondylus || Меловой || растительноядный|| —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Notoceratops || Cretaceous || растительноядный|| —
|-
| Notohypsilophodon || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Orkoraptor || Меловой || хищники || —
|-
| Panphagia || Triassic || всеядные || —
|-
| Patagonykus || Меловой || хищники || —
|-
| Patagosaurus || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Pellegrinisaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Piatnitzkysaurus || Jurassic || хищники || —
|-
| Pisanosaurus || Triassic || растительноядный|| —
|-
| Pitekunsaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Puertasaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Pycnonemosaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Quilmesaurus || Меловой || (?) || —
|-
| Rayososaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Rinconsaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Riojasaurus || Triassic || растительноядный|| —
|-
| Rocasaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Saltasaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Santanaraptor || Меловой || хищники || —
|-
| Saturnalia || Triassic || растительноядный|| —
|- style = "background-color: #88bbbb; color:#ffe"
| Sauropodus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Secernosaurus || Меловой || растительноядный|| —
|-
| Skorpiovenator || Меловой || хищники || —
|-
| Spondylosoma || Triassic || хищники || 
|-
| Staurikosaurus || Triassic || хищники || —
|-
| Talenkauen || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tehuelchesaurus || Jurassic || растительноядный || —
|- style = "background-color: #bdb76b; color:#ffe"
| Teyuwasu || Triassic || (?) || ?
|-
| Trigonosaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Tyrannotitan || Меловой || хищники || —
|-
| Uberabatitan || Меловой || растительноядный || —
|-
| Unaysaurus || Triassic || растительноядный || —
|-
| Unenlagia || Меловой || хищники || —
|-
| Unquillosaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Velocisaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Volkheimeria || Jurassic || растительноядный || —
|-
| Xenotarsosaurus || Меловой || хищники || —
|-
| Zapalasaurus || Меловой || растительноядный || —
|-
| Zupaysaurus || Triassic || хищники || —
|-
| Велоцизавр || хищник || Меловой || —
|-
| Леинкупал || Меловой || растительноядный || —
|-
| Экрикстинанотазавр || Меловой || хищник || —
|-
| Мегараптор || Меловой || хищник|-
|-
| Ноазавр || Меловой || хищник || -
|-
| Сауринопс || ? || хищник || —
|}

Ключ

Критерии включения
Должны входить в Список динозавров.
Останки должны быть найдены в Южной Америке.

Примечания 

 
Списки:Палеонтология
†
Списки динозавров по массиву суши